Supercopa de España 2008 ili (Španjolski Superkup 2008) je španjolska nogometna utakmica s uzvratom, gdje se je prvi susret odigrao 17. kolovoza, a uzvrat 24. kolovoza 2008. Igrali su Valencia, osvajač Španjolskog kupa 2007-08, i Real Madrid, koji je bio pobjednik sezone La Liga 2007-08. A, Real Madrid je pobijedio ukupnim rezultatom 6-5.

Detalji susreta

Prvi susret

Drugi susret

Izvori 

Susreti Valencije C.F.
Nogometni superkupovi
Nogometni kupovi u Španjolskoj